Села:
 Барабашівка — Сумська область, Лебединський район
 Барабашівка — Харківська область, Барвінківський район
 Барабашівка — Харківська область, Лозівський район

Дивись також
 Барабашовка — історична місцевість і житловий масив в місті Люботин Харківської області